Oudestadsraadhuis van Gdańsk
 Oudestadsraadhuis van Praag